Пакациан (Pacatianus) е име на:

 Тиберий Клавдий Марин Пакациан, римски узурпатор 248/249 г.
 Овиний Пакациан, римски градски префект 276–277
 Луций Папий Пакациан, консул 332 g.